Uder steht für:

 Uder, Gemeinde im Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Verwaltungsgemeinschaft Uder, in Thüringen

Uder ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Carlos Uder (Juan Carlos Uder Díaz; 1924–2020), argentinischer Basketballspieler 
 Justus Uder (geb. Gustav Uder; 1912–2001), deutscher Künstler

Siehe auch:

 Udra